Cremaschi ist der Familienname folgender Personen:

 Atilio Cremaschi (1923–2007), chilenischer Fußballspieler
 George Cremaschi (* 1963), US-amerikanischer Free Jazz- und Improvisationsmusiker
 Inìsero Cremaschi (1928–2014), italienischer Schriftsteller, Science-Fiction-Autor, Drehbuchautor und Literaturkritiker
 Michel Cremaschi (* 1956), australischer Rugby-Union-Spieler
 Renzo Cremaschi (* 1998), argentinischer Hürdenläufer